Szmytka ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Szmytka (* 1956), polnische Opernsängerin (Sopran)
 Jagoda Szmytka (* 1982),  polnische Komponistin